Schrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Schrodt (1815–1898), deutscher Gast- und Landwirt, MdL Nassau 
 Heinz Schrodt (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Klaus Schrodt (* 1946), deutscher Kunstflieger

Siehe auch:
 Schroth
 Schrott (Begriffsklärung)